

Biologia 
 Oniscus – rodzaj lądowych skorupiaków z rzędu równonogów, określanych nazwą zwyczajową „stonoga”
 stonoga murowa – skorupiak z rodziny Oniscidae

Ludzie 
 Zbigniew Stonoga – polski przedsiębiorca, videobloger, działacz społeczny i polityczny